

Cinema 
 Wyoming – film del 1928 diretto da W. S. Van Dyke
 Avventura nel Wyoming (Wyoming) – film del 1940 diretto da Richard Thorpe
 La saga dei pionieri (Wyoming) – film del 1947 diretto da Joseph Kane
 Wyoming – personaggio di Ovosodo, film del 1997 diretto da Paolo Virzì

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wyoming – stato federato
 Wyoming – città della Contea di Kent, Delaware
 Wyoming – città della Contea di Stark, Illinois
 Wyoming – città della Contea di Jones, Iowa
 Wyoming – villaggio della Contea di Wyoming, New York
 Wyoming – città della Contea di Kent, Michigan
 Wyoming – città della Contea di Chisago, Minnesota
 Wyoming – città della Contea di Hamilton, Ohio
 Wyoming – borough della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Wyoming – census-designated place della Contea di Washington, Rhode Island
 Wyoming – città della Contea di Iowa, Wisconsin
 Wyoming – città della Contea di Waupaca, Wisconsin
 Wyoming Valley – regione della Pennsylvania

Televisione
 El Gran Wyoming, nomed'arte di José Miguel Monzón Navarro (1955)  – comico, conduttore televisivo, regista e musicista spagnolo